Эта́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рокруа. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08155.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к северо-востоку от Парижа, в 100 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 22 км к северо-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 91 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 51 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 42 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 82,4 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 42 активных работали 39 человек (25 мужчин и 14 женщин), безработными были 3 женщины. Среди 9 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 4 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны